Recreo puede referirse a:

Geografía 
 Recreo, localidad de la Provincia de Catamarca, Argentina.
 Recreo, localidad de la Provincia de Santa Fe, Argentina.
 Recreo, barrio de la ciudad de Viña del Mar, Región de Valparaíso, Chile.
 El Recreo, localidad de la Provincia de Formosa, Argentina.
 El Recreo, antigua denominación de la localidad de Máximo Gómez en la provincia de Matanzas, Cuba.
 El Recreo, urbanización del Estado Carabobo, Venezuela.
 El Recreo, área industrial de la ciudad de Valencia, Estado Carabobo, Venezuela.
 El Recreo, parroquia urbana de la ciudad de Caracas, Venezuela.
 Recreo, Calle entre Avenida San Martín y Calle Regidor Francisco Poblete, Temuco, Chile.

Otros 
 Recreo estudiantil, una pausa durante la jornada educativa.
 El Recreo, programa de televisión española.
 Recreo, serie de dibujos animados de Disney.